Alpi del Tamina – gruppo montuoso delle Alpi Glaronesi
 Tamina – affluente del Reno
 Taminatal – valle tra il Canton San Gallo ed il Cantone dei Grigioni in Svizzera
 Tamina Snuka – wrestler statunitense